De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2022 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 5 juni 2022 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Diogo Moreira startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een blessure aan zijn pols, die hij opliep tijdens een crash in de vorige race in Italië. Riccardo Rossi en Lorenzo Fellon kregen allebei een straf van drie seconden omdat zij een long lap penalty hadden genegeerd, die zij kregen omdat zij de baanlimieten hadden overschreden.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Catalonië